Das Ghana Olympic Committee wurde 1952 gegründet und im selben Jahr vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnten 24 Sportler aus Ghana vier olympische Medaillen bei den Sportwettbewerben erringen. Insgesamt konnten die Sportler des Landes eine Silber- und vier Bronzemedaillen gewinnen.

Medaillengewinner

Olympische Sommerspiele

Olympische Winterspiele 
Bisher gibt es noch keine Olympiamedaillengewinner bei den Olympischen Winterspielen aus Ghana.

Ghana
!Medaillengewinner